Bomba bezeichnet:
 Bomba, ein kryptologisches Gerät
 Bomba, der Dschungelboy, literarische und Filmfigur
 Bomba (Abruzzen), Gemeinde in Italien
 Bomba (Film), kosovarischer Action-Film von 2022
 Bomba (Insel), Insel in Griechenland
 Bomba (Libyen), Ort in Libyen

Bomba ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Bomba, deutscher Journalist, Schriftsteller, Historiker, Kritiker und Sänger
 Enrico Bomba (* 1922), italienischer Filmregisseur und -produzent
 Jörg d’Bomba (1930–2022) deutscher Trickfilmregisseur
 Jozef Bomba (1939–2005), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Nicky Bomba (* 1963), australischer Schlagzeuger
 Rainer Bomba (* 1964), deutscher Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 Ray Bomba (1907–1986), US-amerikanischer Toningenieur und -techniker
Siehe auch:
 Bomba, der Rächer